Kautsky corresponde a:

 Karl Kautsky, socialdemócrata de Alemania.

Botánicos 
 L.Kautsky - Lena Kautsky fl. 2005 
 Kautsky - Roberto Anselmo Kautsky fl. 1993